Ля́скеля () — железнодорожная станция на 16,5 км перегона Янисъярви — Леппясилта линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Станция расположена в одноимённом посёлке Питкярантского района Карелии.
Läskelä была открыта 5 декабря 1924 года в составе второй очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле. Изначально основным предназначением новой железнодорожной станции было грузовое обслуживание Ляскельского бумажного завода и Ляскельской лесопилки, которая была расположена на берегу Ладожского озера (залив Hiidenselkä) и от которой шла Ляскельская УЖД в направлении к будущей станции Ляскеля.
В советские времена УЖД была перешита на широкую колею и использовалась как подъездной путь для обслуживания ЗАО "Ладожский лесопильный завод". В настоящее время (2022 год) подъездной путь не используется: частично разобран, частично сохраняется (см. иллюстрации).

Станция находится на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В настоящее время (2022 год) станция как пассажирская не работает по причине отмены любого пассажирского движения. В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы. На ней (а также и на пассажирском здании) установлены новые таблички с названием станции.
 
Изначально грузовой двор, а также вокзал станции находился на 160 м восточнее современного месторасположения: в 1932 году, при строительстве линии на Питкяранта возникла необходимость изменить конфигурацию пути и перенести здание вокзала (см. схему и фотографию).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Паспорт станции Ляскеля на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Ляскеля на railwayz.info
 Паспорт станции Ляскеля на сайте РЖД.
 Паспорт станции Ляскеля на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1924 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Грузовые станции
Ляскеля